Col nome Antonio Di Gennaro o De Gennaro si identificano le seguenti persone:
 Antonio Di Gennaro (o De Jennaro, Gennari) (1448-1522) – politico italiano
 Antonio Di Gennaro (1676-1751) – matematico italiano
 Antonio De Gennaro (1717-1791) – nobile italiano
 Antonio Di Gennaro (1958) – calciatore italiano